Peluffo – cognome italiano
 Ana Luisa Peluffo – attrice messicana
 Norberto Peluffo – ex calciatore colombiano
 Paolo Peluffo – giornalista italiano
 Vinicio Peluffo – politico italiano